Naga (Nagowie) – grupa etniczna w północno-wschodnich Indiach
 Naga – miasto na Filipinach w regionie Bicol
 Naga – miasto na Filipinach w prowincji Cebu (region Central Visayas)
 Naga – w mitologii hinduskiej klasa istot związanych z wodą
 Naga – stworzenie często spotykane w grach i książkach z gatunku fantasy
 Naga – druga płyta Justyny Steczkowskiej
 Rock Opera Naga – album koncepcyjny grupy Niebiesko-Czarni
 Naqa – starożytne miasto w Nubii